Кинерка:

 Кинерка (приток Кондомы) — река в Кемеровской области.
 Кинерка (приток Волги) — река Чувашской Республике.